Sloha může být:

 složka – soubor či svazek listin nebo dokumentů včetně obalu či pouzdra pro jejich ukládání
 sloha (oblak) – neboli stratus, typ závojnatého oblaku
 dešťová sloha
 řasová sloha
 strofa – sloka básně či písně

Související články 
 sloh